Россия
 Министерство народного просвещения Российской империи (МНП; 1802—1817; 1824—1917)
 Министерство духовных дел и народного просвещения Российской империи (1817—1824)
 Министерство народного просвещения Временного правительства (май—ноябрь 1917)

 Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос; 1917—1946)

 Германия
 Имперское министерство народного просвещения и пропаганды (1933—1945) — государственное учреждение Третьего рейха.